Jméno a příjmení Karel Průcha má více nositelů:

 Karel Průcha (kněz) (1818–1883), český římskokatolický biskup
Karel Průcha (skaut) (1908–1991), český skaut a politický vězeň komunistického režimu
 Karel Průcha (šachista) (1901–1980), český šachista, publicista, funkcionář
 Karel Průcha (fotbalista) (1914–1981), český fotbalista